La Vengeance aux deux visages est le titre de plusieurs œuvres :

 La Vengeance aux deux visages (), western américain de Marlon Brando, sorti en 1961 ;
 La Vengeance aux deux visages (), soap opera australien de Karen Arthur et Kevin James Dobsons, diffusé pour la première fois entre  et .